Il doppio del torneo di tennis Città di Como Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Simone Vagnozzi che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Marco Pedrini 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Jean-Claude Scherrer (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Marco Pedrini (finale)

 Máximo González /  Simone Vagnozzi (Campioni)
 Johan Brunström /  James Cerretani (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Città di Como Challenger 2007